Le tournoi de tennis du Canada est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1977, classée en catégorie Colgate Series, se dispute à Toronto du 15 au .

Regina Maršíková remporte le simple dames. En finale, elle bat Marise Kruger, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Linky Boshoff et Ilana Kloss.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Canada
 Saison 1977 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1977
Canada